Carachi o karache es el nombre popular utilizado en Perú, Bolivia y Chile para designar a varias especies de peces comestibles del género Orestias que habitan  el lago Titicaca:

 Orestias agassizii, carachi negro.
 Orestias albus, carachi blanco.
 Orestias luteus, carachi amarillo.
 Orestias mulleri, carachi gringo.
 Orestias olivaceus, carachi enano.